Rijt (plaats), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Bergeijk
 Rijt of Poelenloop, een beek in de Nederlandse provincie Noord-Brabant

Personen
 Els Coppens-van de Rijt, een Nederlands kunstschilder
 Peter van de Rijt, een Nederlands columnist
 Ruud van der Rijt, een Nederlands voetballer